Појам  може да се односи на:
Т14 тешки тенк, америчко-британски прототип тешког тенка
Т-14 Армата, руски основни борбени тенк